TW puede referirse a:

 Teravatio,  Unidad (SI) de potencia. 
 .tw, dominio de nivel superior geográfico (ccTLD) para Taiwán.
 Team Wellington.
 TW Hydrae, una estrella en la constelación de Hidra de magnitud aparente +11,1.
 TW Horologii, una estrella variable en la constelación austral de Horologium, el reloj.
 TW Ophiuchi, una estrella variable en la constelación de Ofiuco.
 TW Piscis Austrini, una estrella a 24,9 años luz de distancia de la Tierra.

Siglas